Polär eller polära kan syfta på:

 Polär molekyl – en molekyl som är övervägande positiv i minst en ände och negativ i andra
 Polär bana – en omloppsbana där en satellit passerar ovanför eller nästan ovanför båda polerna av en himlakropp
 Polär kovalent bindning – en kovalent bindning i en moleky
 Polära koordinater –  en form av tvådimensionellt koordinatsystem

Se även
 Cirkumpolär